Satanás
Satanas (filme)
Satanás - o gato da personagem Dona Clotilde, da série Chaves.

Veja também
Satan

Desambiguação